Joe Dudgeon (Leeds, 26 de Novembro de 1990) é um futebolista inglês. Atualmente joga pelo Manchester United, na função de lateral-esquerdo.

Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Manchester United F.C.